Хартвелл (иногда Ха́ртуэлл; )— многозначный термин.

Фамилия 
 Хартвелл, Леланд (род. 1939) — американский учёный, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2001 года.
  (1873—1951) — английский скульптор.
  (1883 — после 1911) — английский футболист.

Топоним 
 Хартвелл — деревня в английском графстве Бэкингемшир.

Примечания